Johann Siebel ist der Name folgender Personen:
 Johann Rüttger Siebel (1736–1808), deutscher Politiker, Bürgermeister von Elberfeld